

Квін-Сіті — місто, штат Міссурі
 Квін-Сіті — місто, штат Техас